Ontginning (cultuur) - in cultuur gebrachte woeste grond
Ontginning (Eindhoven) - een wijk in Eindhoven